«Хувер» — американская компания (пылесосов и т. п.)